Reprezentacja Brazylii w piłce siatkowej mężczyzn – zespół siatkarski, reprezentujący Brazylię w meczach i sportowych turniejach międzynarodowych, powoływany przez selekcjonera, w którym mogą występować zawodnicy posiadający obywatelstwo brazylijskie.

Skład reprezentacji na Mistrzostwa Świata 2022 
 Wiek na dzień 26 sierpnia 2022 roku.
 Przynależność klubowa na sezon 2022/2023.

Udział w międzynarodowych turniejach

Igrzyska Olimpijskie 

Reprezentacja Brazylii zagrała we wszystkich siatkarskich turniejach olimpijskich. Pierwszy medal olimpijski (srebrny) zdobyła w 1984 roku (w Los Angeles nie wystąpiły zespoły z bloku wschodniego: ZSRR, Polska, Bułgaria, Czechosłowacja, Węgry). Cztery lata później w Seulu zajęła czwarte miejsce. Pierwsze złoto Brazylia zdobyła w Barcelonie w 1992 roku w finale pokonując Holandię 3:1. W Atlancie w 1996 roku zajęła piąte miejsce, w Sydney w 2000 roku szóste. W Atenach w 2004 roku reprezentacja Brazylii zdobyła drugie złoto wygrywając z Włochami 3:1. Jednak na kolejnych Igrzyskach Olimpijskich 2008 w Pekinie nie obronili złotego medalu wywalczonego w Atenach. Ulegli w finale Amerykanom 1:3. W Igrzyskach Olimpijskich w Londynie 2012, reprezentacja Brazylii wywalczyła srebrny medal, przegrywając w finale z Rosją 2:3.

Mistrzostwa Świata 
Największy sukces na Mistrzostwach Świata odniosła w 2002 roku zdobywając mistrzostwo pokonując w finale Rosję 3:2 (decydujący punkt w tie-breaku zdobył Giovane Gávio asem serwisowym) oraz w 2006 pokonując w finale Polskę 3:0. W 2010 roku, po raz trzeci z rzędu, zdobyła złoty medal, pokonując w finale Kubę 3:0. Na Mistrzostwach Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2014 dotarła do finału, ulegając w finale Polsce 1:3. W 2018 przegrała w finale z Polską 0:3 Dobry występ zanotowała również w 1982 zajmując drugie miejsce (przegrała w finale z ZSRR). W czterech kolejnych turniejach trzykrotnie zajęła miejsce czwarte i raz piąte.

Liga Światowa 
Brazylia wystąpiła we wszystkich edycjach Ligi Światowej i na szesnaście występów tylko pięciokrotnie nie stawała na podium. Już w I edycji w roku 1990 odniosła sukces zajmując trzecie miejsce. Pierwsze zwycięstwo odniosła w 1993 wygrywając w meczu finałowym z Rosją 3:0. W latach 1994, 1999 i 2000 zajmowali miejsce trzecie. W 1995 roku po przegranej w finale z Włochami 1:3 zajęli miejsce drugie. Kolejny triumf odnieśli w Katowicach w 2001 roku pokonując Włochów 3:0. Od roku 2003 nieprzerwanie zajmują pierwsze miejsce. Jednak ta passa pierwszych miejsc trwała wyłącznie do roku 2008 gdzie Liga była rozgrywana w Brazylii. Brazylijczycy uplasowali się tam na 4. miejscu. W Lidze Światowej 2014 organizowanej we Włoszech reprezentacja Brazylii w finale uległa Amerykanom 1:3.

Mistrzostwa Ameryki Południowej 
Brazylia wygrała wszystkie 29 turniejów Mistrzostw Ameryki Południowej, w których wystąpiła. Nie zwyciężyła tylko w 1964 roku, w których nie brała udziału.

Tabela osiągnięć reprezentacji

Zobacz też 
 Reprezentacja Brazylii w piłce siatkowej kobiet

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Piłka siatkowa w Brazylii
Brazylia
Brazylijskie reprezentacje narodowe